Judenviertel kann bezeichnen:
 Judengasse
 Jüdisches Viertel
 Judería
 Jodenbuurt (in Amsterdam)
 Kölner Judenviertel

Siehe auch: